Schlenzig ist
 ein Ortsname:
 die deutsche Bezeichnung des Dorfes Słowieńsko in der polnischen Woiwodschaft Westpommern
 ein Familienname:
 Eva Marie Schlenzig (1908–?), deutsche Malerin und Grafikerin
 Renate Schlenzig (* 1944), deutsche Ruderin
 Susanne Schlenzig (* 1970), deutsche Schauspielerin